XXXIII-й чемпионат мира по художественной гимнастике проходил в Измире во Спортивном зале Измир Халкапинар с 21 по 28 сентября 2014. На чемпионате участвовали представительницы из 54 стран.

В медальном зачёте чемпионата с большим отрывом выиграла команда России (8-4-0) 8 золотых 4 серебряных медали. Сборная Болгарии заняла второе место в итоговой таблице командного зачёта. На счету спортсменок 2 награды — 1 «золото» и 1 «серебро», третье место у Испании (1-0-0), четвёртой стала белорусская команда (0-1-4), команды из Италии и Израиля расположились на пятом месте (0-1-0).

Медалисты

Индивидуальное многоборье

Обруч

Мяч

Булавы

Лента

Многоборье (группы)

10 булав

3 мяча + 2 ленты

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты мира по художественной гимнастике
Спорт в Турции в 2014 году
Сентябрь 2014 года
Международные спортивные соревнования в Измире
Чемпионаты мира в 2014 году
Чемпионаты мира в Турции
Гимнастика в Турции